Fasani ist der Familienname folgender Personen:

 Franziskus Antonius Fasani (1681–1742), Franziskaner, Priester und Heiliger
 Remo Fasani (1922–2011), Schweizer Dichter